Фазила Бакаева (род. 1948) — узбекская советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.

Биография 
Родилась в 1948 году. Узбечка. Образование среднее. По состоянию на 1974 год — член ВЛКСМ.

С 1966 года — колхозница колхоза «Коммунизм» Свердловского района Бухарской области Узбекской ССР.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Бухарского городского избирательного округа № 100 Узбекской ССР.

Примечания

Источники 
 , с. 51.

Депутаты Совета Национальностей от Узбекской ССР
Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Колхозники СССР